Бахаме су се први пут појавиле на Олимпијским играма 1952. године и слали су своје спортисте на већину касније одржаних Летњих олимијских игара.

Бахаме никада нису учествовале на Зимским олимпијским играма. Бахамски представници су закључно са Олимпијским играма одржаним 2008. године у Пекингу освојили укупно 10 медаља, све на Летњим олимпијским играма и од тога 3 златне.

Национални олимпијски комитет Бахама (-{Bahamas Olympic Association}-) основан је 1952, а признат је од стране МОКа исте године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освајачи медаља на ЛОИ

Спољашње везе 
 
 
|-style="border-top:double" |
| style="text-align:center" | 1 || style="text-align:center" |  || Херб Макенли ||  ||  Атлетика || 400 м || style="text-align:center" | − || style="text-align:center" | м

Бахаме на олимпијским играма